Die Swiss Open 2015 im Badminton fanden vom 10. bis zum 15. März 2015 in der St. Jakobshalle in Münchenstein bei Basel statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste
  Srikanth Kidambi (Champion)
  Viktor Axelsen (Finale)
  Tommy Sugiarto (zurückgezogen)
  Tian Houwei (2. Runde)
  Hu Yun (1. Runde)
  Rajiv Ouseph (zurückgezogen)
  Hsu Jen-hao (Viertelfinale)
  Takuma Ueda (Viertelfinale)
  Chong Wei Feng (zurückgezogen)
  Ng Ka Long (3. Runde)
  Riichi Takeshita (2. Runde)
  Sai Praneeth Bhamidipati (3. Runde)
  Wang Tzu-wei (3. Runde)
  Andre Kurniawan Tedjono (3. Runde)
  Henri Hurskainen (zurückgezogen)
  Anand Pawar (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste
  Wang Yihan (Viertelfinale)
  P. V. Sindhu (zurückgezogen)
  Sayaka Takahashi (Halbfinale)
  Michelle Li (Viertelfinale)
  Akane Yamaguchi (Halbfinale)
  Sun Yu (Champion)
  Nitchaon Jindapol (Viertelfinale)
  Busanan Ongbumrungpan (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste
  Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (zurückgezogen)
  Michael Fuchs / Johannes Schöttler (zurückgezogen)
  Cai Yun / Lu Kai (Champion)
  Anders Skaarup Rasmussen / Kim Astrup (Viertelfinale)
  Adam Cwalina / Przemysław Wacha (2. Runde)
  Goh V Shem / Tan Wee Kiong (Finale)
  Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Halbfinale)
  Max Schwenger / Josche Zurwonne (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste
  Reika Kakiiwa / Miyuki Maeda (Halbfinale)
  Eefje Muskens / Selena Piek (Halbfinale)
  Shizuka Matsuo / Mami Naito (zurückgezogen)
  Pia Zebadiah  / Rizki Amelia Pradipta (1. Runde)
  Bao Yixin / Tang Yuanting (Champion)
  Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Viertelfinale)
  Jwala Gutta / Ashwini Ponnappa (zurückgezogen)
  Puttita Supajirakul / Sapsiree Taerattanachai (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Halbfinale)
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Viertelfinale)
  Liu Cheng / Bao Yixin (Finale)
  Ricky Widianto / Richi Puspita Dili (Halbfinale)
  Lu Kai / Huang Yaqiong (Champion)
  Praveen Jordan / Debby Susanto (Viertelfinale)
  Maneepong Jongjit / Sapsiree Taerattanachai (zurückgezogen)
  Max Schwenger / Carla Nelte (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Referenzen 
 Turnierübersicht 2015

2015
BWF Grand Prix 2015
Badmintonwettbewerb in Münchenstein